Никола́й Карпе́нко:
 
 Карпенко, Николай Борисович (род. 1949) — глава администрации Магадана.
 Карпенко, Николай Георгиевич (род. 1977) — российский футболист.
 Карпенко, Николай Григорьевич (1914—1944) — Герой Советского Союза.
 Карпенко, Николай Матвеевич (1904—1959) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, начальник Управления МГБ по Алтайскому краю.
 Карпенко, Николай Николаевич (род. 1981) — казахский двоеборец.